Reprodução Estereofôncia è a técnica de gravação que tenta recriar o efeito espacial que um ouvinte usualmente experimenta em uma performance realizada ao vivo(por exemplo,os sons de diferentes instrumentos vindos das diferentes partes de uma orquestra).A primeira demonstração estereofônica envolveu a gravação de uma apresentação ao vivo da Ópera de Paris na Exposição de Paris de 1881.A gravação estereofônica,proposta pela primeira vez em 1931,por Blumlein,foi obtida registrando-se os sinais provenientes de dois microfones em uma performance ao vivo nos dois lados de um disco registrador.Os discos estereofônicos foram lançados pela primeira vez em 1958.

Técnicas musicais
Som